Берард () — французская фамилия. Известные носители:
 Берард, Иосиф Иосифович (1800—1883) — статский советник.
 Берард, Брайан (род. 1977) — американский хоккеист.